Здуны (польск. Zduny) — многозначный термин.

 Здуны — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Кротошинский повят. 
 Здуны (гмина, Кротошинский повят) — гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Кротошинский повят, Великопольское воеводство. 
 Здуны (гмина, Ловичкий повят) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ловичский повят, Лодзинское воеводство.